Denumirea de Lisa se poate referi la:

Lisa, o localitate din județul Brașov, România
Lisa, o localitate din județul Teleorman, România
Lisa, o localitate din județul Olt, România
Râul Lisa